Miejscowości w USA:
 Dalzell – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Dalzell – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Sumter